Iljuschino (russisch , seltener ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Iljuschino (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Iljuschino (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (bis 1938 Bönkeim und Johannisberg, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Iljuschino (Kaliningrad, Nesterow) (russisch ), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow, (bis 1938 Milluhnen, 1938–1946 Mühlengarten, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Iljuschino (Nowosibirsk) (russisch ), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Iljuschino (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Iljuschino (Twer), Dorf und Siedlung in der Oblast Twer